Blaker (kaarshouder), een lage kaarshouder
Blaker (Noorwegen), een voormalige gemeente in Noorwegen
Blaker (Westland), een buurtschap in de gemeente Westland (Zuid-Holland)